Župnija Novo mesto je lahko:

 Župnija Novo mesto - Kapitelj (stolna župnija)
 Župnija Novo mesto - Sv. Lenart
 Župnija Novo mesto - Sv. Janez
 Župnija Novo mesto - Šmihel